Керех-Юрях — топоним в России.

 Керех-Юрях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 65°07’с. ш. 119°01’в. д..
 Керех-Юрях — падь, Республика Саха (Якутия), координаты 65°03’с. ш. 118°45’в. д..
 Керех-Юрях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 65°07’с. ш. 118°59’в. д..

Примечания